Eta se poate referi la:
 Eta, a șaptea literă a alfabetului grec
 ETA, abreviere pentru Euskadi Ta Askatasuna, o grupare din Spania, care militează pentru formarea unui stat independent basc.